Schwerzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Page-Schwerzmann (1853–1925), Schweizer Philanthropin und Mäzenin 
 Beat Schwerzmann (* 1966), Schweizer Ruderer
 Ingeburg Schwerzmann (* 1967), deutsche Ruderin
 Kurt Schwerzmann (1946–2022), Schweizer Grafiker und Layouter
 Marcel Schwerzmann (* 1965), Schweizer Politiker
 Ruth Schwerzmann (* 1947), Schweizer Politikerin (FDP)
 Silvan Schwerzmann (1800–1866), Schweizer Politiker und Richter
 Wilhelm Schwerzmann (1877–1966), Schweizer Bildhauer

Siehe auch:
 Schwersmann